Продашице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Центр общины располагается на высоте 271 м над уровнем моря. Площадь общины составляет 2,27 км². По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 90 человек.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1390 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края